Соревнования по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 120 кг на летних Олимпийских играх 2008 прошли 21 августа. Приняли участие 20 спортсменов из разных стран.
В 2016 и 2017 годах после перепроверки допинг-проб Артур Таймазов был дисквалифицирован и лишён золотой медали. МОК и Объединённый мир борьбы перераспределили награды.

Призёры

Соревнования

Основной турнир

Встречи за третьи места

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте FILA